Csehország
Střížovice, település a Dél-plzeňi járásban
Střížovice, település a Jindřichův Hradec-i járásban
Střížovice, település a Kroměříži járásban
Střížovice, Myštice önkormányzatához tartozó település a Strakonicei járásban